

Astronomia 
 Fleming – cratere lunare
 91006 Fleming – asteroide

Persone 

 Al Fleming – cestista statunitense
 Izabela Fleming – scrittrice polacca
 Jane Fleming – nobildonna britannica
 John C. Fleming – politico statunitense
 Reginald Fleming Johnston – diplomatico britannico
 Rhonda Fleming, nome d'arte di Marilyn Louis – attrice statunitense
 Victor Fleming – regista e produttore cinematografico statunitense

Televisione
 Fleming - Essere James Bond – miniserie televisiva britannica del 2014

Geografia 
 Fleming – città canadese del Saskatchewan
 Fleming – suddivisione non ufficiale del Municipio XX di Roma
 Fleming – città statunitense della Contea di Logan, Colorado
 Fleming – città statunitense della Contea di Ray, Missouri
 Fleming – città statunitense della Contea di Cayuga, New York